Durand [dyran] může znamenat:

jméno
 Durand ze San Porciana (kolem 1270–1332 nebo 1334), francouzský filozof a teolog, člen dominikánského řádu

příjmení
 Chris Durand (* 1963), americký kaskadér
 Jean-Eugène Durand (1845–1926), francouzský fotograf, specialista na fotografii památek
 Richard Durand (* 1976), nizozemský DJ a producent
 Annette Durand, hratelná postava v XCOM: Enemy Unknown

jiný význam
 Bibliothèque Marguerite Durand (Knihovna Markéty Durandové) je veřejná knihovna v Paříži, specializovaná na literaturu o feminismu
 Durandova linie je označení pro trasu afghánsko-pákistánské hranice
 Třída Durand de la Penne je třída raketových torpédoborců italského námořnictva

Externí odkazy